Demirkiran oder Demirkıran ist der Familienname folgender Personen:

 Amira Demirkiran (* 2001), deutsche Theater- und Filmschauspielerin 
 Ünal Demirkıran (* 1979),  deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer